Aasland ist der Familienname folgender Personen:

 Aaslaug Aasland (1890–1962), norwegische Juristin und Politikerin (Arbeiterpartei)
 Geburg Aasland (1886–1970), norwegischer Komponist und Organist
 Karl Aasland (1918–1982), norwegischer Politiker (Zentrumspartei)
 Terje Aasland (* 1965), norwegischer Politiker (Arbeiterpartei)
 Tora Aasland (* 1942), norwegische Politikerin (Sozialistische Linkspartei (SV))

Siehe auch:
 Åsland